Sleme je lahko:

 Sleme, gorski greben
 Sleme, vrhnji rob strehe

V geografiji 
gora
 Slemenova špica, tudi Sleme, (1911 mnm), gora pod Mojstrovko (nad Tamarjem) v Julijcih
 Planina Sleme, 1448 mnm
 Vrtaško Sleme (2077 m), gora nad Mojstrano  
 Sleme (p. Zagorje), 795 mnm

naselje
 Sleme, naselje v občini Bloke
 Sleme Skradsko (Hrvaška)

ostalo
Bojišče Sleme pri Zatolminu

Glej tudi 
Sljeme (več toponimov na Hrvaškem)